Ніколайчу́к (Николайчу́к) — слов'янське українське та російське прізвище, яке походить від імені Микола ().

Походження 
Основою прізвища Ніколайчук послужило церковне ім'я Микола. Прізвище Ніколайчук (в російському варіанті) походить до канонічного чоловічого імені Микола (з грецького Nikolaos: nika — «перемагати» і laos — «народ»). Прізвище має українське походження, на що вказує суфікс -чук. А перетворення Миколайчук на Ніколайчук свідчить про російський вплив на написання українського прізвища.

Покровителем імені є святий Миколай Мирлікійський, чудотворець, архієпископ міста Мир в Лікії. У 325 році на Нікейському соборі він виступав проти аріан.

Відомі носії 
 Ніколайчук Аіда Юріївна (* 1982) — українська співачка.
 Ніколайчук Борис Мартинович (1924—1945) — командир розрахунку взводу протитанкових гармат.
 Ніколайчук Віталій Іванович (. 1951) — доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри генетики, фізіології рослин і мікробіології Ужгородського національного університету.
 Ніколайчук Владислав Анатолійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ніколайчук Володимир Григорович (* 1975) — український плавець, чемпіон Європи, призер чемпіонатів світу та Європи на короткій воді, учасник Олімпійських ігор 1996, 2000 та 2004 років.
 Николайчук Матвій Михайлович (. 1974) — український футболіст, півзахисник.
 Ніколайчук Микола Олексійович (. 1960) — глава адміністрації міста Томська з 2007 року по 2013 рік.
 Ніколайчук Олексій Несторович (1899—1984) — український педагог, заслужений вчитель УРСР. Почесний громадянин міста Гайворон.
 Ніколайчук Ольга Петрівна (. 1969) — радянська і українська спортсменка; Майстер спорту СРСР, Заслужений майстер спорту України.

Топоніми 
 Ніколайчук — село у Холмському міському окрузі (Сахалінська область) Російської Федерації.
 Ніколайчук — тупиковий зупинний пункт Сахалінського регіону Далекосхідної залізниці Російської Федерації.

Примітки 

Російські прізвища